Le Museumotel l'Utopie est un motel maison bulle musée sur une île fluviale à Raon-l'Étape dans les  Vosges conçu par l'architecte Pascal Haüsermann et sa compagne Claude Costy en 1967.

Caractéristiques 
Cet ensemble de bungalows-bulles chambres d'hôtes du couple d'architectes utopiste et visionnaire Pascal Haüsermann et Claude Costy est construit en 1967 sur une petite île fluviale d'un affluent de la Meurthe, dans un vaste cadre verdoyant.
Il est composé d'un grand bâtiment (réception, cuisine, restaurant, espace polyvalent) et de neuf bungalows bulles pour les chambres..

Il est racheté à l'abandon au début des années 2000 par une équipe de passionnés qui le restaure. Neuf chambres bulles avec salle de bains individuelles et décorations individualisées des années 1950 aux années 1970 avec des objets des designers comme Charles Eames ou Verner Panton, et un chambre bulle « Pop Art » années 1950, une chambre bulle « Zen » ou encore une chambre bulle « Love Bubble ».
Un Café de l'Utopie, lui aussi installé dans l'une de ces grandes bulles blanches propose des concerts et des expositions.

Cet hôtel qui s'appelait à l'origine « Hôtel Thierry, l'eau vive » a été rebaptisé Museumotel en août 2007 puis fermé en 2015. Il devrait rouvrir en 2023 sous son nom d'origine.

L'ensemble a été classé monument historique par arrêté du .

Voir aussi 
 Maison bulle
 Maison Unal

Liens externes 

 Le Museumotel L'Utopie de l'Île Haüsermann
 Museumotel
 Film sur Dailymotion

Notes et références 

Maison de personnalité en France
Maison dans le département des Vosges
Monument historique classé en 2014
Monument historique dans le département des Vosges
Raon-l'Étape